Системный оператор:
 Сисоп — системный оператор. Под системой изначально имелась в виду BBS, поэтому «сисопом» был оператор BBS.
 Системный оператор Единой энергетической системы — ОАО «СО ЕЭС» — осуществляет централизованное оперативно-технологическое управление Единой энергетической системой России.